Фатими́ды () — династия шиитских (исмаилитских) халифов и имамов, правившая в Фатимидском халифате с 909 по 1171 года. Считали себя потомками Али ибн Абу Талиба и дочери исламского пророка Мухаммеда Фатимы (отсюда название).

Возвышение Фатимидов произошло благодаря народному восстанию берберского племени . Они пришли под лозунгами пришествия имама-махди и разгромили государство суннитов-Аглабидов в Ифрикии. В январе 910 году имам исмаилитов Убайдаллах был провозглашён махди и принял титул халифа. Фатимиды подчинили себе земли Северной Африки, Сицилию,  (Левант), побережье Красного моря и продолжали борьбу за установление господства во всём мусульманском мире. Армия Фатимидов состояла из наёмников и мамлюков. После смерти фатимидского халифа аль-Адида и прихода к власти курдского визиря из династии Айюбидов Салах ад-Дина династия прекратила своё существование.

Список халифов Фатимидов

Примечания

Литература 
 
 
 
 

 
Алидские династии
Исмаилитские династии
Династии средневековой Азии